A eleição municipal de Paço do Lumiar em 1982 ocorreu em 15 de novembro de 1982. O prefeito era João Brito, do PDS, que terminaria seu mandato em 31 de janeiro de 1983. Joaquim Aroso, do PDS, foi eleito prefeito de Paço do Lumiar.

Resultado da eleição para prefeito

Turno único 

Paço do Lumiar/MA
Política de Paço do Lumiar